Рио Плаја има више значења:

 Рио Плаја (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Плаја, Лос Почитокес (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику